Friedrich Küppersbusch ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Küppersbusch (Unternehmer) (1832–1907), deutscher Unternehmer
 Friedrich Küppersbusch (Journalist) (* 1961), deutscher Journalist und Fernsehproduzent